

Architettura 
 Accademia di San Carlo – università di Città del Messico
 Caffè San Carlo – caffè storico situato nel comune italiano di Torino
 Cappella di San Carlo – cappella situata nel comune italiano di Firenze
 Collegio San Carlo – storico collegio situato nel comune italiano di Milano
 Ospedale San Carlo – ospedale situato nel comune italiano di Potenza
 Palazzo San Carlo – palazzo situato nel comune italiano di Pagani
 Teatro di San Carlo – teatro situato nel comune italiano di Napoli

Aziende 
 Banco di San Carlo – antica istituzione bancaria spagnola
 San Carlo – azienda alimentare italiana

Geografia

Italia 
 Borgo San Carlo – frazione di Ascoli Satriano, comune nella provincia di Foggia (Puglia)
 Cascine San Carlo – ex comune ora frazione di Credera Rubbiano, comune nella provincia di Cremona (Lombardia)
 Colle San Carlo – valico alpino delle Alpi Graie (Valle d'Aosta)
 San Carlo – frazione di Cesena, comune nella provincia di Forlì-Cesena (Emilia-Romagna)
 San Carlo – l'unica frazione di Chiusa Sclafani, comune nella città metropolitana di Palermo (Sicilia)
 San Carlo – frazione di Condofuri, comune nella città metropolitana di Reggio Calabria (Calabria)
 San Carlo – quartiere di Crema, comune nella provincia di Cremona (Lombardia)
 San Carlo – frazione di Desio, comune nella provincia di Monza e della Brianza (Lombardia)
 San Carlo – quartiere di Monza, comune nella provincia di Monza e della Brianza (Lombardia)
 San Carlo – quartiere di Rezzato, comune nella provincia di Brescia (Lombardia)
 San Carlo – frazione di Sant'Agostino, comune nella provincia di Ferrara (Emilia-Romagna)
 San Carlo – l'unica frazione di San Vincenzo, comune nella provincia di Livorno (Toscana)
 San Carlo – frazione di Sessa Aurunca, comune nella provincia di Caserta (Campania)
 San Carlo – frazione di Terni, comune nella provincia di Terni (Umbria)
San Carlo d'Ossola – ex comune, attualmente frazione di Vanzone con San Carlo, comune nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola (Piemonte)
 San Carlo all'Arena – quartiere della città di Napoli (Campania)
 San Carlo Canavese – comune nella città metropolitana di Torino (Piemonte)
 San Carlo Valbarera – frazione di Villa San Secondo, comune nella provincia di Asti (Piemonte)
 San Carlo di Cese – frazione di Genova, compresa nella ex circoscrizione di Pegli

Svizzera 
 San Carlo – frazione di Cevio, comune nel distretto di Vallemaggia (Cantone Ticino)
 San Carlo – frazione di Lavizzara, comune nel distretto di Vallemaggia (Cantone Ticino)
 San Carlo – frazione di Poschiavo, comune nella regione Bernina (Canton Grigioni)

Persone 
 San Carlo Borromeo (1538-1584) – arcivescovo e cardinale italiano
 San Carlo Garnier (1605-1649) – presbitero, missionario e martire francese
 San Carlo da Sezze (1613-1670) – religioso italiano
 San Carlo Hyon Song-mun (...-XIX secolo) – martire coreano
 San Carlo di Sant'Andrea (1821-1893) – religioso olandese
 San Carlo Lwanga (1865-1886) – martire ugandese

Religione 
 San Carlo ai Catinari – titolo cardinalizio
 San Carlo al Corso – titolo cardinalizio
 Suore di San Carlo – istituto religioso femminile

Pagine correlate 
 Cattedrale di San Carlo Borromeo – pagina di disambiguazione
 Chiesa di San Carlo – pagina di disambiguazione
 Oratorio di San Carlo – pagina di disambiguazione
 San Carlos – pagina di disambiguazione
 São Carlos – pagina di disambiguazione
 Villa San Carlo – pagina di disambiguazione